Asseiceira ist der Name mehrerer Gemeinden in Portugal:

 Asseiceira (Rio Maior)
 Asseiceira (Tomar)